Vinagreta puede referirse a:
 Vinagreta, el nombre de una salsa.
 El nombre común de la planta Oxalis pes-caprae.
Además, existen diversas especies vegetales, uno de cuyos nombres comunes es vinagretas:
 Pistorinia hispanica.
 Rumex acetosa.
 Rumex acetosa subsp. acetosa.
 Rumex acetosella.
 Rumex bucephalophorus subsp. gallicus.
 Rumex induratus
 Rumex papillaris.
 Rumex scutatus'''''.